Успе́нский собо́р — обиходное название ряда , имеющих статус собора.

Россия 
 Успенский собор — в Астрахани.
 Успенский собор — в Бийске.
 Успенский собор Иверского монастыря — в Валдае.
 Успенский собор — в Великом Устюге.
 Успенский собор — во Владимире.
 Успенский собор — во Владивостоке.
 Успенский собор Горне-Успенского монастыря — в Вологде.
 Успенский собор на Городке — в Звенигороде.
 Успенский собор — в Дмитрове.
 Успенский собор — в Егорьевске.
 Успенский собор — в Екатеринбурге.
 Успенский собор — в Енисейске.
 Успенский собор — в Зубцове.
 Собор Успения Пресвятой Богородицы — в Кашире.
 Успенский собор Кирилло-Белозерского монастыря — в Кириллове.
 Успенский собор — в Кеми.
 Успенский собор — в Коломне.
 Успенский собор — в Костроме.
 Успенский собор — в Махачкале.
 Успенский собор — в Москве.
 Собор Успения Пресвятой Богородицы на Крутицах — в Москве.
 Успенский военный собор — в Нижнем Новгороде.
 Собор Успения Пресвятой Богородицы — в Новосиле (утрачен).
 Успенский собор — в Омске.
 Успенский собор — в Пензе.
 Успенский собор — в Перемышле.
 Успенский собор — в Плёсе.
 Успенский собор — в Ростове.
 Успенский собор — в Рязани.
 Собор Успения Пресвятой Девы Марии — в Санкт-Петербурге (католический)
 Успенский собор Свияжского монастыря — в Свияжске.
 Успенский собор — в Старой Ладоге.
 Успенский собор — в Старой Рязани.
 Успенский собор — в Смоленске.
 Успенский собор — в Таганроге.
 Успенский собор Отроч монастыря — в Твери.
 Успенский собор Троице-Сергиевой лавры — в Сергиевом Посаде.
 Успенский собор — в Туле.
 Успенский собор Тульского кремля — в Туле.
 Успенский собор — в Улан-Удэ.
 Успенский собор — в Хабаровске.
 Успенский собор — в Яранске.
 Успенский собор — в Ярославле.

Белоруссия 
 Успенский собор (Витебск)

Болгария 
 Успенский собор (Варна)

Великобритания 
 Собор Успения Божией Матери и Всех Святых — в Лондоне.

Венгрия 
 Успенский собор (Будапешт)
 Успенский собор (Капошвар)
 Успенский собор (Сентендре)

Гамбия 
 Собор Успения Пресвятой Девы Марии (Банжул) (католический)

Греция 
 Успенский собор (Афон) в Ивероне.

Грузия 
 Успенский Собор (Кутаиси)
 Успенский собор (Тбилиси)

Казахстан 
 Успенский собор — в Астане
 Успенский собор — в Таразе

Канада 
 Собор Успения Пресвятой Девы Марии (Труа-Ривьер) (католический)

Мексика 
 Собор Успения Пресвятой Девы Марии — в Мехико.

Перу 
 Собор Успения Пресвятой Девы Марии (Куско) (католический)

Румыния 
 Успенский собор (Куртя-де-Арджеш)
 Собор Успения Пресвятой Девы Марии (Орадя) (католический)

Словения 
 Собор Успения Пресвятой Богородицы (Копер) (католический)

Украина 
 Успенский собор (Владимир, Украина)
 Успенский собор (Галич)
 Успенский собор (Канев)
 Успенский собор Киево-Печерской лавры
 Успенский собор (Одесса)
 Собор Успения Пресвятой Девы Марии (Одесса) (католический)
 Свято-Успенский собор (Полтава)
 Успенский собор Почаевской лавры
 Успенский собор (Святогорск)
 Успенский собор (Харьков)
 Собор Успения Пресвятой Девы Марии (Харьков) (католический)
 Свято-Успенский собор (Херсон)
 Успенский собор (Чернигов)

Узбекистан 
 Успенский собор (Ташкент)

Финляндия 
 Успенский собор (Хельсинки)

См. также 
 «Успенский собор» — одно из яиц Фаберже
 Успенская церковь
 Успенский монастырь